Реструктуриза́ция (от ) — изменение структуры:
 Реструктуризация капитала
 Реструктуризация предприятия
 Реструктуризация государственного долга
см. Структура